Холм-Жирковское городское поселение — муниципальное образование в составе Холм-Жирковского района Смоленской области России. 

Административный центр — посёлок городского типа Холм-Жирковский.

Главой поселения и Главой администрации является Шашков Валерий Петрович.

Географические данные 
 Общая площадь: 14,39 км²
 Расположение: центральная часть Холм-Жирковского района
 Граничит:
 на севере — с Болышевским сельским поселением
 на северо-востоке — с Нахимовским сельским поселением
 на юго-востоке — с Стешинским сельским поселением
 на юге — с Агибаловским сельским поселением
 на западе — с Игоревским сельским поселением
 на северо-западе — с Лехминским сельским поселением
 Крупные реки: Вязьма, Соля, Днепр.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 22 населённых пункта:

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, лесозаготовка и лесопереработка, производство льняных тканей.

Примечания 

Муниципальные образования Холм-Жирковского района
Городские поселения Смоленской области